«Окаянные дни» — название различных произведений литературы и кино:
 «Окаянные дни» — книга Ивана Бунина c дневниковыми записями 1918—1920 годов.
 «Окаянные дни» — украинский документальный фильм об истоках Оранжевой революции (2007).
 «Окаянные дни» — российский комедийный сериал Семёна Слепакова (2020).